Konstantin Nikołajewicz Gławatskich (ros. Константин Николаевич Главатских, ur. 16 kwietnia 1985 w Priwołżskim) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Konstantin Gławatskich pojawił się 27 grudnia 2004 roku w zawodach FIS Race w Rybińsku, gdzie zajął 48. miejsce w biegu łączonym na 30 km. W 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajmując 14. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio był dziewiętnasty w biegu na 15 km stylem dowolnym oraz szesnasty w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata Rosjanin zadebiutował 23 stycznia 2010 roku w Rybińsku, zajmując piąte miejsce w biegu łączonym na 30 km. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2009/2010 wystartował także 13 marca 2010 roku w Oslo w biegu na 50 km techniką dowolną, który ukończył na szóstym miejscu. W klasyfikacji generalnej pozwoliło mu to zająć 71. pozycję. Jak dotąd jego najlepszym wynikiem pucharowym jest czwarte miejsce w biegu na 30 km klasykiem wywalczone 11 lutego 2012 roku w Nowym Mieście. Dzień później rosyjska sztafeta w składzie Dmitrij Japarow, Stanisław Wołżencew, Konstantin Gławatskich i Maksim Wylegżanin zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata.

W 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w swoim jedynym starcie, biegu na 50 km techniką dowolną, zajął 29. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Gławatskich nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009